Die Beachhandball-Junioreneuropameisterschaft (offiziell European Youth Beach Handball Championship) ist ein im Allgemeinen jährlich stattfindender Beachhandballwettbewerb für die besten männlichen und weiblichen Nachwuchs-Nationalmannschaften aus Europa. Er wird seit 2008 von der Europäischen Handballföderation (EHF) veranstaltet und dient neben der Ermittlung kontinentaler Meister als Qualifikationswettbewerb für die Beachhandball-Juniorenweltmeisterschaften.

Mädchen

Platzierungen der weiblichen Nationalmannschaften

Jungen

Platzierungen der männlichen Nationalmannschaften

Ranglisten

Weblinks 

 Ergebnisse auf der Webseite der EHF

Einzelnachweise 

Junioren
Europameisterschaft
Erstveranstaltung 2008